Jan Zaremba z Kalinowy (zm. przed 1523) – wojewoda kaliski i łęczycki
 Jan Zaremba (1874–1939) – ksiądz, pedagog i działacz narodowy
 Jan Konstanty Zaremba (1896–1940) – kapitan Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jan Zaremba (ur. 1899) – starszy wachmistrz, beliniak, 2 sierpnia 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Zaremba – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Jan Zaremba (1906–1983) – historyk literatury, prorektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Katowicach
 Jan Zdzisław Zaremba – podporucznik Wojska Polskiego, oficer Pułku 6. Pancernego „Dzieci Lwowskich”, kawaler Virtuti Militari

Przypisy